Сеничкин — русская фамилия. Известные носители:

 Сеничкин, Андрей Трофимович (1922—2002) — полный кавалер ордена Славы.
 Сеничкин, Руслан Викторович (род. 1979) — украинский телеведущий.
 Сеничкин, Юрий Анатольевич (род. 1957) — советский футболист.

Сеничкина 
 Сеничкина, Елена Павловна (Иванян; род. 1959) — российский филолог, специалист по русскому языку.